OR steht für:

 Logisches Oder (Disjunktion), Gegensatz zum logischen UND
 Oder-Gatter in der Digitaltechnik

OR steht als Abkürzung für:

 Alkoxygruppe, in der Chemie
 TUI Airlines Nederland, niederländische Fluggesellschaft nach dem IATA-Code
 Irak nach dem ICAO-Code
 Oberrat, ein österreichischer Amtstitel
 objekt-relational, in der Informatik
 Obligationenrecht (Schweiz)
 odds ratio, das Quotenverhältnis in der deskriptiven Statistik
 ohne Rechnung – Geschäfte ohne Rechnungen, d. h. „schwarz“
 olympischer Rekord
 Onion-Routing, in der Netzwerktechnik
 Operations Research, in der Mathematik und den Wirtschaftswissenschaften
 Opioidrotation, der Wechsel von einem Opioid auf ein anderes bei ungenügender Schmerzkontrolle oder nicht-tolerablen Nebenwirkungen
 Optik Records, deutsches Hiphop-Label
 Kongregation vom Oratorium des heiligen Philipp Neri, eine Ordensgemeinschaft in der katholischen Kirche
 Ordinariatsrat, Mitglied im Beratungsgremium eines Ortsbischofs
 Oregon, US-amerikanischer Bundesstaat als postalische Abkürzung
 Original research, Forschung mit Ziel des Gewinns neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse, siehe Originäre Forschung
auf einigen Stichen die Himmelsrichtung Osten ("Oriens")

OR als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Kreis Oranienburg (auslaufend)
 Indien: Orissa
 Italien: Provinz Oristano
 Moldau: Rajon Orhei
 Niederlande: Sattelauflieger
 Spanien: Provinz Ourense (auslaufend)

Or steht für:

 Or (Fluss), Nebenfluss des Ural in Kasachstan und Russland
 Or, Originaltitel des französisch-israelischen Films Eine Tochter von Keren Yedaya (2004)

Or ist der Familienname folgender Personen:
 Beni Cohen-Or (* 1940), deutscher Künstler
 Jordan Or (* 1992), kanadischer Volleyballspieler
 Nelly Ben-Or (* 1933), polnisch-jüdische Pianistin und Musikpädagogin

or steht als Abkürzung für:

 Oriya-Sprache, nach ISO 639

Siehe auch:
 D’Or

OR